General Madariaga (partido), partido de la province de Buenos Aires
 General Juan Madariaga, capitale de ce partido